Jeffrey Daniels (né le  à Oshawa dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 
Daniels a été repêché par les Penguins de Pittsburgh en sixième ronde du repêchage 1986 d'entrée dans la Ligue nationale de hockey ( au total).

Avant cela, il évoluait dans la Ligue de hockey de l'Ontario pour les Generals d'Oshawa. Il ne joue pas immédiatement dans la LNH mais joue dans la Ligue internationale de hockey.
En 1990-1991, il réalise 11 matchs avec les Penguins qui gagnent la Coupe Stanley. La saison suivante il ne joue que deux matchs avec cette même équipe qui réalise le doublet.

Daniels a pris sa retraite après la saison 2002-2003 de la LNH et il est devenu l'entraîneur adjoint des Hurricanes de la Caroline avec qui il gagne la Coupe Stanley en 2006. Depuis 2008, il est l'entraîneur-chef du club affilié aux Canes dans la Ligue américaine de hockey, les River Rats d'Albany.

Statistiques 

|1984-1985 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||59||7||11||18||16||5||0||0||0||0
|- 
|1985-1986 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||62||13||19||32||23||6||0||1||1||0
|- 
|1986-1987 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||54||14||9||23||22||15||3||2||5||5
|- 
|1987-1988 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||64||29||39||68||59||4||2||3||5||0
|- 
|1988-1989 ||Lumberjacks de Muskegon|| LIH ||58||21||21||42||58||11||3||5||8||11
|- 
|1989-1990 ||Lumberjacks de Muskegon||LIH ||80||30||47||77||39||6||1||1||2||7
|- 
|1990-1991 ||Lumberjacks de Muskegon||LIH ||62||23||29||52||18||5||1||3||4||2
|- 
|1990-1991 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||11||0||2||2||2||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1991-1992 ||Lumberjacks de Muskegon||LIH ||44||19||16||35||38||10||5||4||9||9
|- 
|1991-1992 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||2||0||0||0||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1992-1993 ||Lumberjacks de Cleveland ||LIH ||3||2||1||3||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1992-1993 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||58||5||4||9||14||12||3||2||5||0
|- 
|1993-1994 ||Penguins de Pittsburgh||LNH ||63||3||5||8||20||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1993-1994 ||Panthers de la Floride ||LNH ||7||0||0||0||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1994-1995 ||Vipers de Détroit||LIH ||25||8||12||20||6||5||1||0||1||0
|- 
|1994-1995 ||Panthers de la Floride ||LNH ||3||0||0||0||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1995-1996 ||Falcons de Springfield||LAH ||72||22||20||42||32||10||3||0||3||2
|- 
|1996-1997 ||Whalers de Hartford||LNH ||10||0||2||2||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1996-1997||Falcons de Springfield||LAH ||38||18||14||32||19||16||7||3||10||4
|- 
|1997-1998 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||2||0||0||0||0||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1997-1998 ||Beast de New Haven||LAH ||71||24||27||51||34||3||0||1||1||0
|- 
|1998-1999 ||Predators de Nashville ||LNH ||9||1||3||4||2||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|1998-1999 ||Admirals de Milwaukee||LIH ||62||12||31||43||19||2||1||1||2||0
|- 
|1999-2000 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||69||3||4||7||10||  ||  ||  ||  ||  
|- 
|2000-2001 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||67||1||1||2||15||6||0||2||2||2
|- 
|2001-2002 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||65||4||1||5||12||23||0||1||1||0
|- 
|2002-2003 ||Hurricanes de la Caroline ||LNH ||59||0||4||4||8||  ||  ||  ||  ||  

|425||17||26||43||83||41||3||5||8||2

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juin 1968
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1984-1992)
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Beast de New Haven
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Generals d'Oshawa
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des River Rats d'Albany
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace